IDA (сокр. от ) — стыковочный адаптер для МКС
 IDA — интерактивный дизассемблер, который широко используется для реверс-инжиниринга.
 IDA ( – в защиту животных) — созданная в 1983 году в Сан-Рафаэл (Калифорния, США) организация защиты прав животных.
 IDA* () — алгоритм поиска A* с итеративным углублением.
  — некоммерческая образовательно-защитная организация по вопросам, связанным с дислексией.

См. также 
 ИДА
 IDA